Ло́шадь Пржева́льского, или тахи (, ) — вид или подвид дикой лошади, обитающий в Азии.

История открытия 
В 1878 году Николай Михайлович Пржевальский возвращался из второй экспедиции по Центральной Азии. На российско-китайской границе, на посту Зайсан, он получил в подарок от купца А. К. Тихонова шкуру и череп дикой лошади, добытой местными охотниками-казахами. Пржевальский отправил материал в Санкт-Петербург, в Зоологический музей, где его исследовал И. С. Поляков. Тот обнаружил, что шкура и череп принадлежат доселе неизвестному науке виду животных и сделал первое описание дикой лошади. Поляков назвал вид в честь первооткрывателя — лошадь Пржевальского (Equus przewalskii Polj., 1881).

Систематика и генетика 

Некоторые таксономисты рассматривают как отдельный вид Equus przewalskii, в первую очередь, из-за разного нормального числа хромосом у домашней лошади и лошади Пржевальского. В то время, как у домашней лошади и даже у всех, кроме лошади Пржевальского, видов подрода «лошадь» рода «лошадь», объединяющего все ныне живущие виды семейства Лошадиные (и исчезнувшего тарпана) — 64 хромосомы, у лошади Пржевальского их — 66. Но именно домашняя лошадь и лошадь Пржевальского свободно скрещиваются и дают плодовитое потомство, в то время как самцы всех других гибридизаций видов рода лошадь всегда бесплодны. 

По данным генетиков, домашняя лошадь (Equus ferus caballus) происходит от диких лошадей Старого Света. Генотип лошади Пржевальского состоит из 66 хромосом, а домашней лошади — из 64 хромосом, их митохондриальные ДНК также сильно различаются. Это означает, что предок домашней лошади, которым считают тарпана, отличался от лошади Пржевальского и в природе к XX веку полностью вымер.

Все современные лошади Пржевальского произошли не только от 11 диких лошадей Пржевальского, но и от одной домашней лошади, поэтому многие рассматривают лошадь Пржевальского всё же не как вид, а как подвид вида «домашняя лошадь» или «дикая лошадь», считая разное число хромосом лошадей и лошадей Пржевальского случайной мутацией.. Из-за разного числа хромосом в нормальном кариотипе представляется невероятным существовавший раньше консенсус, что лошадь Пржевальского была основным предком домашней лошади. Наоборот, очень вероятно, что все другие существующие виды рода лошадь, особенно — подродов лошадей и ослов, произошли в результате сокращения числа хромосом лошади Пржевальского. У подрода зебр — 44 хромосомы, у подрода африканский осёл — 62 хромосомы, у подрода азиатский осёл — 54 хромосомы. Хвост у лошадей Пржевальского — не конский, а типично ослиный: у корня с коротким волосом, на конце с длинным, что практически невероятно при случайной мутации. От холки до хвоста — тёмная полоса, как у ослов. На ногах бывают признаки зеброидности. Поэтому лошадей Пржевальского часто считают не только отдельным видом, но и единственным представителем особого подрода рода лошадей и, как впервые постулировал академик В. В. Заленский, наиболее близким к общему предку всех ныне живущих видов рода лошадь.

По данным палеогенетиков лошади Пржевальского являются одичавшими потомками ботайских лошадей. При этом ботайцы, владея навыками приручения лошадей, не вели селекцию. Линия, ведущая к современным одомашненным лошадям (DOM2) ответвляется от лошади Пржевальского 43,8 тыс. л. н. Около 9,47 тыс. л. н. DOM2 внесла 22%-ный вклад в линию предка лошадей Пржевальского. В пост-Борли4 был 2,3%-ный вклад в линию DOM2 и более недавняя 6,8%-ная интогрессия DOM2 в лошадей Пржевальского.

По современным исследованиям на 2018 год, выяснилось, что лошадь Пржевальского не только не является предком домашних лошадей, а является одичавшей в древности, потомком уже прирученной лошади - её предка. При исследовании были проанализированы ископаемые остатки 20 лошадей из ботайской культуры, найденные в местонахождении Красный Яр (Казахстан). Так же исследовали ещё 22 образца древних лошадей — три образца из Якутии и Таймыра, семь лошадей Пржевальского, 7 геномов бронзового века (4100 — 3000 лет назад), 18 геномов железного века (2800—2200 лет назад) и 7 геномов лошадей Римской империи (между 2000—100 лет назад) и 22 современные лошади (18 пород).

При анализе результатов выяснилось:
 Геномы одомашненных лошадей образуют два независимых кластера. Первый — это лошади Ботай и Борли. Второй кластер — лошади, одомашенные в более поздний период и уже напрямую связанные с современными лошадьми. Лошади Пржевальского генетически близки к энеолитическим лошадям ботайской культуры.
 В построенном филогенетическом древе, стало очевидно что одомашненные лошади, начиная с бронзового века и до современных пород — не потомки лошадей ботайской культуры и Борли.

Общий вывод — в истории человечества известны два независимых периода приручения и планомерного одомашнивания лошадей. Это ботайская культура, одомашнившая ботайских лошадей, которые по каким-то причинам вымерли и от них, в плане генетики, сохранились одичавшие лошади Пржевальского — прямые потомки одичавших лошадей Борли, которые являются поздней группой домашних лошадей Ботайской культуры. Второй период одомашнивания лошадей произошёл в бронзовом веке, приток генетического материала от ботайских лошадей почти не фиксируется. Генетики и историки сделали выводы, что ботайские лошади использовались в ботайской культуре только как хозяйственные (на молоко, мясо, изделия из кожи и в повозках, так как обнаружена упряжь и картинки, изображающие взнуздывание лошадей), но не применялись для езды верхом. За последние 4000 лет нет ни одной лошади, которая была бы прямым потомком ботайской лошади. Это говорит о втором диком предке современных домашних лошадей — при этом место одомашнивания пока точно определить не удалось, в силу неполноты ископаемого материала.

Несмотря на непрерывный межвидовой инбридинг с домашними, дикими и одичавшими обыкновенными лошадьми, у лошади Пржевальского за примерно 45000 лет существования двух отдельных видов в большом числе не накапливались гены лошадей, поскольку в природе лошади Пржевальского питаются саксаулом и другим жёстким кормом, не пригодным для питания лошадей. Поэтому гибриды обычно уходили к лошадям, оставшиеся с лошадьми Пржевальского обычно не давали потомства из-за плохого питания или погибали. Хотя гены лошадей Пржевальского поступали в геном обычных лошадей, но у лошадей Пржевальского метаболизм, сокращение мышц, болезни сердца контролируются совсем другими генами — это показали исследования ДНК не только современных лошадей Пржевальского, но и останков диких лошадей, умерших в прошлом. По данным исследования учёных России и Австрии, опубликованным в конце лета 2017 года, оказалось, что современные реинтродуцированные лошади Пржевальского в Джунгарском Гоби круглый год сидят на диете из травянистых растений, тогда как раньше, в XIX веке, лошади Пржевальского предпочитали траву весной и осенью, а зимой общипывали листья у кустов саксаула, карагана и т. д. (хотя и траву ели тоже). Вероятно, в прежние времена лошади меняли рацион по привычке, потому что именно так и куланы, и они питались в степях. Ведь в пустыню Джунгарской Гоби они пришли из степных районов. Кроме того, раньше лошадям часто приходилось прятаться от человека, и зимой они прятались в зарослях кустарников, рассеянных и по степям, по Гоби. Сейчас лошадям угрожают не люди, от которых надо было прятаться в кустах, а волки и дикие собаки. В результате зимой реинтродуцированные лошади Пржевальского конкурируют с домашним скотом и домашними лошадьми (табуны которых в несколько раз более многочисленны из-за их отбора человеком по признаку покладистости и побеждают из-за своей многочисленности) за немногочисленные зимой запасы зелёной травы, и это ограничивает размножение лошадей Пржевальского. Стало понятно, что для успешной реинтродукции и защиты их генома от заимствования генов обычных лошадей, нужно ещё до реинтродукции приучить лошадей Пржевальского зимой питаться листьями деревьев и кустарников степей и пустыни.

Распространение

В живой природе 
Ранее эти дикие лошади были широко распространены в лесостепях, степях и полупустынях Европы, степях и отчасти лесостепях Казахстана и юга Западной Сибири к востоку до Барабинской и предалтайской степей, Салаирского кряжа.

Последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в Монголии. Согласно утверждениям очевидцев, численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944—1945 годов, которая отличалась весьма суровыми морозами (ниже −40 °C) и ежедневно свирепствовавшими буранами. Такие зимы бывают в Монголии довольно редко, примерно раз в сто лет. В ту зиму много домашнего скота погибло от бескормицы, что вынудило местных жителей охотиться на диких животных, в том числе и на лошадей Пржевальского. Ситуацию усугубило то, что на территорию, где жили лошади, были введены китайские и монгольские войска; в пограничных районах появились вооружённые отряды самообороны. Всё это привело к тому, что на данной территории оказалось сосредоточено огромное количество огнестрельного оружия, обладатели которого также не брезговали охотой. Как результат — лошадь Пржевальского исчезла из естественных мест обитания.

В Чернобыльскую Зону Отчуждения в 1998 году была завезена 31 особь. В последующие годы их популяция увеличивалась и, благодаря мероприятиям по защите от браконьеров, и достигла 150 особей к 2018 году.

В неволе 
В настоящее время в мире насчитывается около двух тысяч чистокровных особей лошади Пржевальского, которые происходят от 11 лошадей, отловленных в начале XX века в Джунгарии, и 1 домашней лошади. Потомки тех лошадей уже на протяжении многих поколений разводятся в неволе, в зоопарках и заповедниках мира. Племенную книгу лошадей Пржевальского ведёт Пражский зоопарк. В СССР большое поголовье лошадей Пржевальского содержалось в заповеднике Аскания-Нова (Украина). До революции именно основатель и владелец Аскания-Новы Ф. Э. Фальц-Фейн был первым организатором экспедиций по поимке лошадей Пржевальского в Джунгарии.

Чрезвычайно ограниченный исходный генофонд современных лошадей Пржевальского создаёт серьёзные проблемы в их разведении: неизбежный в этом случае инбридинг (частые близкородственные спаривания) влияет на жизнеспособность популяции и способность к размножению. Не лучшим образом сказывается на лошадях и содержание в неволе: в природе дикие лошади находились в постоянном движении, проходя в течение дня многие километры.

Попытки реинтродукции 
С 1992 года программы по реинтродукции (возвращению в дикую природу) лошади Пржевальского начаты в Монголии (национальный парк Хустайн-Нуруу и центр Тахин-Таль, Большой Гобийский биосферный заповедник, участок Б). С 2005 года в Монголии появился третий центр реинтродукции — Хомин-Таль (расположен в буферной зоне Национального парка Хар Ус, западная Монголия). Эти три дикоживущие популяции насчитывали около четырёхсот особей на конец 2015 года. Существуют также два проекта по реинтродукции в Китае, проект в Казахстане.

С 2015 года в России в Оренбургском заповеднике реализуется двенадцатый в мире и первый в России проект реинтродукции лошади Пржевальского. Его официальное название — «Программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в заповеднике Оренбургский». В рекордные сроки, с июля по октябрь 2015 года на участке «Предуральская степь» Оренбургского заповедника была создана вся необходимая для первого транспорта инфраструктура и создан Центр реинтродукции лошади Пржевальского. А 18 октября 2015 года завезена первая группа чистокровных лошадей из Франции. 20 ноября завезены ещё две группы из национального парка «Хортобадь», Венгрия. В июне 2018 года в Центре реинтродукции родился первый жеребёнок лошади Пржевальского.

В начале 1990-х в качестве эксперимента около 30 особей лошади Пржевальского были выпущены в Киевской области на территории Чернобыльской зоны отчуждения, где они стали активно размножаться. На начало 2021 года в Чернобыле насчитывается около 110 особей.

Описание 
У лошади Пржевальского крепкое плотное телосложение с хорошо развитыми костяком и мускулатурой, компактное телосложение, плотная кожа, малая оброслость гривы, хвоста и щёток. Голова большая, уши маленькие, заострённые, подвижные, глаза небольшие. Шея прямая и толстая. Холка слабо выражена, спина недлинная, прямая, круп обычно овальной формы, хорошо обмускулен, грудь довольно широкая и глубокая. Копыта крепкие, правильной формы, конечности имеют нормальный постанов. Роговая стенка копыт блестящая, ровная, стрелка хорошо развита, полная, рог подошвы упругий, гладкий, без углублений. Половой диморфизм в экстерьере не выражен. Основные промеры (в см): высота в холке — 136 (от 124 до 153 см); косая длина туловища — 138; обхват груди — 158; глубина груди — 62; обхват пясти — 17. Формат тела лошадей Пржевальского, выращенных в природных условиях, близок к квадрату. Малые значения индекса костистости, а также связанных между собой индексов глубины груди и подвижности (вычисляемый как соотношение длины туловища и высоты груди над землёй) указывают на несомненные признаки верхового типа у лошади Пржевальского. Таким образом, несмотря на мелкий калибр, по общему телосложению дикая лошадь заметно отличается от приземистых, удлинённых и широкотелых лошадей местных пород. Она близка к культурным верховым и рысистым породам. Однако крупная голова на толстой шее является отличительной чертой диких лошадей — индекс большеголовости у них наибольший по сравнению с любой породой домашних лошадей.

Масть всегда саврасая — песчано-жёлтая с тёмными конечностями, гривой и хвостом. Вдоль спины от холки до хвоста — темный ремень. Грива короткая, стоячая, без чёлки, темная с рыжеватыми волосами цвета основной масти у основания. На ногах у некоторых особей бывают полоски — зеброидность. Кончик морды обычно белый (т. н. «мучной нос»), но у редких лошадей он тёмно-жёлтый («кротовый нос»). Верхняя часть хвоста покрыта короткими волосами цвета основной масти лошади, на конце — длинные тёмные волосы. Особая грива и хвост — отличительные признаки дикой лошади. У домашних лошадей грива длинная, хвост пушистый с самого начала.

Биология 
Лошади Пржевальского — социальные животные. Они живут небольшими семейными группами (косяками) из нескольких кобыл и жеребят (не более 10-15); во главе с косячным жеребцом. Ведёт группу самая опытная взрослая кобыла. Косячный жеребец находится в арьергарде и следит, чтобы никто не отстал, а хищники не могли напасть на идущую прямо перед ним молодёжь. Власть его в удержании группы вместе абсолютна.

Кобылы достигают половозрелого возраста в 3 года, жеребцы в 2. Когда молодые жеребчики входят в половозрелый возраст, косячный жеребец изгоняет их из семьи. Молодые жеребцы вместе с изгнанными из косяков старыми жеребцами формируют отдельные «холостяцкие группы».
Пасутся лошади большую часть дня, но предпочитают вечерние сумерки или утро. Днём они отдыхают, стараясь выбрать место на возвышении для лучшего обзора окрестностей, поскольку представители этого вида отличаются хорошим зрением, нюхом и слухом.

См. также 
 Камаргская лошадь

Примечания

Литература 
  (обл.)
 Количественная оценка питания полувольной группировки лошади Пржевальского (Equus przewalskii) в степном местообитании (заповедник «Аскания-Нова») / М. К. Позднякова [и др.] // Зоологический журнал. — 2011. — Т. 90, N 3. — С. 368—376.
 Zharkikh T. L., Yasynetska N. I., 2009. Ten years of development of the Przewalski horse population in the Chernobyl Excusive Zone // Equus. P.139-156.

Пржевальского
Животные, описанные в 1881 году
Таксоны, названные в честь Николая Пржевальского